Lorenzo Fernández o similar puede hacer referencia a:

Personas 
 Lorenzo Antonio Fernández (1792-1852), presbítero uruguayo que en su momento desempeñó un importante papel político.
 Lorenzo Fernández (1900-1973), futbolista uruguayo de origen gallego.
 Lorenzo Fernández Carranza (1931-2001), poeta y dramaturgo español.
 Lorenzo Fernández de Córdoba y Ponce de León (?-1551), noble español perteneciente a las Casas de Aguilar y de Feria.
 Lorenzo Fernández de Heredia (?-1556), en su momento designado 'Justicia de Aragón', cargo al que renunció en 1547.
 Lorenzo Fernández de Salazar (?-1643), arquitecto español, maestro mayor de las obras del Alcázar, de la Catedral y de la ciudad de Toledo.
 Lorenzo Fernández de Villavicencio Cañas y Portocarrero (1778-1859), militar español.
 Lorenzo Fernández Muñoz (?-1891), político valenciano.
 Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948), compositor brasileño.
 Xaquín Lorenzo Fernández (1907-1989), historiador y escritor español en lengua gallega y castellana.
 Lorenzo Fernández (1918-1982), político y abogado venezolano.